Чуле́к:

Топоним 
 Морской Чулек — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Морской Чулек — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги.

Гидроним 
 Морской Чулек — река в Неклиновском районе Ростовской области.
 Донской Чулек — река в Ростовской области.
 Большой Донской Чулек — река в Ростовской области.

См. также 
 Чулекташ
 Чулей